Жулебин:
 Жулебин, Василий Иванович (XVI в.) — воевода.
 Жулебин, Семён Иванович (XVI в.) — воевода, дворецкий и наместник.